Malai bezeichnet:

 Lago Malai, See in Osttimor
 Malai (Insel), eine der Siassi-Inseln in Papua-Neuguinea

Malai ist der Familienname von:
 Nick Malai (* 1987), albanischer Poolbillardspieler

Siehe auch:

 Malay
 Maley
 Malley
 Yanai Malai